Alan Francis peut désigner :

 , champion américain de fer à cheval ;
 , comédien et écrivain écossais ;
 , homme politique vert britannique.

Voir aussi
 Alun Francis (né en 1943), chef d'orchestre gallois
 Allen Frances (né en 1942), psychiatre et professeur américain
  (né en 1971), escrimeur canadien